Реох — фамилия. Известные носители:

 Реох, Десмонд (1954—2018) — президент футбольной ассоциации Гибралтара (2013—2015).
 Реох, Мэттью (род. 1983) — гибралтарский футболист. Сын Десмонда Реоха.